Amazone kan syfta på:

 Amazone (film) – en fransk-spansk film regisserad av Philippe de Broca från 2000
 1042 Amazone – en asteroid i huvudbältet